Т-25 может относиться к:
 Т-25 — советский трактор;
 Т-25 (танк) — чехословацкий средний танк;
 Т-25 (танкетка) — советская лёгкая танкетка.